|-
| 99101 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99102 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99103 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99104 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99105 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99106 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99107 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99108 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99109 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99110 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99111 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99112 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99113 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99114 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99115 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99116 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99117 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99118 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99119 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99120 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99121 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99122 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99123 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99124 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99125 - || || 21 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99126 - || || 23 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99127 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99128 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99129 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99130 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99131 - || || 16 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99132 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99133 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99134 - || || 16 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99135 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99136 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99137 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99138 - || || 17 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99139 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99140 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99141 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99142 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99143 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99144 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99145 - || || 18 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99146 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99147 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99148 - || || 23 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99149 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99150 - || || 29 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99151 - || || 23 de març, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 99152 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99153 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99154 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99155 - || || 29 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99156 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99157 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99158 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99159 - || || 20 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99160 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99161 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99162 - || || 21 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99163 - || || 21 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99164 - || || 23 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99165 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99166 - || || 24 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99167 - || || 24 de març, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99168 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99169 - || || 26 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99170 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99171 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99172 - || || 29 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99173 - || || 30 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99174 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99175 - || || 18 de març, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 99176 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99177 - || || 25 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99178 - || || 25 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99179 - || || 31 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99180 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99181 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99182 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99183 - || || 20 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99184 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99185 - || || 16 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99186 - || || 18 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99187 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99188 - || || 19 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99189 - || || 19 de març, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99190 - || || 18 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99191 - || || 23 de març, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 99192 - || || 14 d'abril, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 99193 Obsfabra || || 14 d'abril, 2001 || Begues || P. Manteca
|-
| 99194 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99195 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99196 - || || 15 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99197 - || || 15 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 99198 - || || 17 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99199 - || || 18 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 99200 - || || 23 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
9